Росарио () — город в юго-западной части Уругвая, на юго-востоке департамента Колония.

География 
Расположен примерно в 14 км к западу от города Нуэва-Эльвесия, в 51 км к северо-востоку от административного центра департамента — города Колония-дель-Сакраменто и в 130 км к северо-западу от столицы страны, Монтевидео. Город находится на автомобильной дороге № 2, в 2 км к северу от её пересечения с национальным шоссе № 1. Вдоль северной и северо-восточной оконечностей Росарио протекает река Колья, которая на юго-восточной окраине города впадает в реку Росарио. Абсолютная высота — 18 метров над уровнем моря.

История 
Город был основан 24 января 1775 года. 17 августа 1920 года получил статус города (ciudad).

Население 
Население города по данным на 2011 год составляет 10 085 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Известные личности 
 Диего Годин — уругвайский футболист

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города Росарио 

Города Уругвая